Мусей () — напівміфічний співець з Афін, представник пророчого епосу. Його вважали учнем або сином Орфея (варіанти: Ліна, Евмольпа) та Селени. Згідно з міфологією, похований на Пагорбі Муз, розташованому на південний захід від Афінського акрополя.

 Мусей — напівміфічний ефесець, причетний до суду над царями Пергаму.
 Мусей Граматик () — давньогрецький граматик і поет кінця V — початку Vi ст. н. е. Можливо, один з адресатів листів софіста Прокопія Газького (Προκόπιος ο Γαζαίος).

 Мусей — Александрійський мусейон.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.
 W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Boston, 1867, pp. 1126-1127 

Персонажі давньогрецьких міфів
Давньогрецькі поети
Давні ефесці
Давні афіняни